Pojmem vzácné mince můžeme označit mince, jejichž hodnota je vyčíslena v řádech milionů dolarů. Vzácné mince jsou často spojeny s chybným zadáním ražby a s kuriózními příběhy. Výčet nejvzácnějších mincí světa není oficiálně stanoven a je dynamický. Mění se v závislosti na realizovaných aukčních prodejích.

Flowing Hair Dollar 1794 
Jedná se o první dolar vydaný ve Spojených státech amerických. Ražba dolaru proběhla v letech 1794 a 1795. Jeho design je inspirován španělskými mincemi, které byly v té době běžně využívány k obchodu napříč Amerikou. V roce 2013 byl Flowing Hair Dollar vydražen na aukci Stack’s Bowers Galleries za rekordních 10 016 875 dolarů. Majitelem se stala firma Legend Numismatics , která je jedním z nejznámějších obchodníků se vzácnými mincemi.

Double Eagle 1933 

Double Eagle 1933 je zlatá mince v nominální hodnotě 20 dolarů z ražby Spojených států amerických. V roce 1933 sice bylo vyraženo 445 500 mincí tohoto typu, avšak v důsledku finanční krize nařídil prezident Franklin D. Roosevelt roztavit všechno zlato, včetně Double Eagle mincí. Tomuto příkazu se vyhnulo 13 mincí, jejichž tržní hodnota závratně stoupla. Nejdražší Double Eagle z roku 1933 byl vydražen v roce 2002. Nejvzácnější exemplář Double Eagle 1933 byl se do rukou federální vlády vrátil až v roce 1996, kdy byl náhodou nalezen u britského obchodníka se zlatem.

Brasherův Dublon 1787 
Brasherův dublon je jediná mince z listu vzácných mincí ze soukromé ražby. Ephraim Brasher, tvůrce této mince, byl americký zlatník. V roce 1787 nechal vyrazit pár kusů dublonů. O důvodu této ražby se spekuluje. Většina numismatiků se však domnívá, že dublony měly sloužit jako předloha pro ražbu amerických oběžných mincí. Dublon je vzorem designu amerických mincí, který přetrvává do dnešní doby. Vyobrazuje třináct hvězd v kruhu, olivovou ratolest a majestátního orla.

Stříbrný dolar 1804 
Sběrateli je stříbrný dolar z roku 1804 nazýván králem amerických mincí. V roce 1804 bylo vyraženo 19 570 stříbrných dolarů 1. třídy. Později se však zjistilo, že tyto mince byly vyraženy starými raznicemi z předchozích dvou let. Až do roku 1836 nebyly stříbrné oběžné dolary vůbec raženy. Zástupci státní mincovny však chtěli k reprezentačním účelům darovat svým obchodním partnerům dolary z roku 1804. Když zjistili, že z tohoto roku žádné dolary neexistují, nechali speciálně k této příležitosti pár kusů s datem 1804 vyrazit.

Liberty Head 1913 
Niklák z roku 1913 byl první mince, která byla prodána za více, než milion dolarů, přitom jeho nominální hodnota je pouhých 5 centů. Historie vzniku této mince je velmi sporná. Niklák Liberty Head vznikl buď jako nedorozumění, kdy pro ražbu oběžných pěticentů byla použita špatná raznice, nebo byla jeho ražba dobře promyšlený obchodní tah zaměstnance státní mincovny.

Reference

Literatura 
Yeoman, R.S. A Guide Book of United States Coins Atlanta: Whitman Publishing, 2009
Harper, C. David; Miller, H. 2015 U.S. Coin Digest. 11th Edition. Krause Publications, 2012

Externí odkazy 
Staré vzácné mince a jejich hodnota - Pokladnice mincí

Mince